Скалярная матрица — диагональная матрица, элементы главной диагонали которой равны. Частным случаем скалярной матрицы является единичная матрица.

Свойства 
 Скалярная матрица — это произведение скаляра и единичной матрицы.

 Множество скалярных матриц  — это в точности те матрицы, которые коммутируют со всеми матрицами , то есть для любой скалярной матрицы  и матрицы  того же размера 
 
 
 , где  - единичная матрица
 Скалярные матрицы образуют поле, изоморфное полю, которому принадлежат элементы матрицы (например, действительных или комплексных чисел). 

Типы матриц